Mam puede hacer referencia a:
 miriámetro, unidad de longitud equivalente a 10000 metros.
 Mam, una etnia que habita en Chiapas (México) y Guatemala.
 idioma mam, la lengua utilizada por ese grupo étnico.
 mam, nombre de los espíritus de la lluvia en Guatemala.
 Somaly Mam (*1970), activista camboyana en favor de los derechos humanos.
 MAM, grupo musical de Argentina;
 MAM grupo, grupo de hombres originarios de la selva del Montiel entrerriana, cuya unión se debe al jolgorio y la gritería.

MAM (acrónimos)
MAM también puede ser el acrónimo de:
 Maratón Alpino Madrileño, maratón de montaña que se disputa en la sierra de Guadarrama (Madrid);
 Mercado Agrícola de Montevideo, mercado en Montevideo, Uruguay;
 Miguel Ángel Muñoz, personaje del grupo musical UPA Dance;
 Museos de Arte Contemporáneo;
 Museo de Arte Moderno (España);
 Movimiento Apostólico Manquehue, movimiento laico cristiano de Chile.